Четирикратната победителка Серина Уилямс защитава титлата си, но отстъпва на осминафинала пред Марион Бартоли с 3 – 6, 6 – 7(6). Петра Квитова завоюва трофея след 6 – 3, 6 – 4 на финала над шампионката от 2004 г. Мария Шарапова. За чехкинята това е първи финал и първа титла от Големия шлем.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Уимбълдън (турнир)